Sporóthrix — род грибов-аскомицетов, входящий в класс Сордариомицеты.

До 2010-х годов к роду относили практически все анаморфы видов, относящихся к семейству Ophiostomataceae, в частности, рода Ophiostoma. В 2016 году была опубликована система, согласно которой названия Sporothrix и Ophiostoma приняты для двух ограниченных клад в составе семейства.

Описание 
Анаморфа образует микронематные конидиеносцы. Конидии бесцветные или пигментированные, образуются бластически на зубцах конидиогенных клеток.

Телеоморфа (если известна) образует тёмно-коричневые или чёрные перитеции с прямой или извилистой шейкой до 1600 мкм длиной. Аски восьмиспоровые, аскоспоры непигментированные, одноклеточные, полулунные, почковидные или же аллантоидные.

Значение 
К роду относятся виды , ,  и , являющиеся потенциальными патогенами человека, вызывающими споротрихоз. Телеоморфные стадии этих видов не известны. Это диморфные грибы, при повышенных температурах способные к дрожжеподобному росту.

Систематика

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Сордариомицеты
Роды грибов